Aardrijkskunde
Solo (rivier), de grootste rivier van Java
Surakarta (stad) (ook wel Solo genoemd), een stad in Midden-Java

Fictief figuur
Han Solo, een personage uit de Star Warsfilms
Solo: A Star Wars Story, een film met Han Solo in de hoofdrol
Literatuur
Solo (James Bond) (2013), een boek over de geheim agent James Bond
Solo (Roald Dahl), een boek van Roald Dahl
Solo (stripreeks), een Spaanse stripreeks

Muziek
solo (muziek), een muziekstuk (of een onderdeel daarvan) dat door één uitvoerende gespeeld wordt, vaak met andere uitvoerenden op de achtergrond
Solo (band), een Nederlandse band uit Utrecht
Solo (Bokoesam), een album van de rapper Bokoesam
Solo (Clean Bandit), een nummers van Clean Bandit
Solo (Willie Colón), een album van Willie Colón
Solo (Freddie Mercury), een driedelige verzamelbox van Freddie Mercury
Solo (Iyaz), een single van de zanger Iyaz
Solo (Kaipa), een album
Solo (Zoë Tauran), een lied van Zoë Tauran in samenwerking met Bilal Wahib

Personen met de achternaam Solo
Bobby Solo, Italiaans zanger
Hope Solo, Amerikaans voetbalster (doelvrouw)
Mano Solo, Frans zanger, schrijver en componist
Sal Solo, Brits zanger en producer

Sport
Solo (wielerploeg), een voormalige Belgische wielerploeg

Transport
Optare Solo, een type bus
Solo (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Solo (zeilboot), een type zeilboot

Voeding
Solo (margarine), een Belgisch margarinemerk voor bakken en braden, onderdeel van Unilever
Solo (restaurant), een restaurant in Gorinchem

Andere
Solo (jappenkamp), een jappenkamp in de Tweede Wereldoorlog
Solo (computerspel), een computerspel van het genre actiespel

Solar Orbiter, een ESA-ruimtesonde naar de zon